As guerras russo-persas foram uma série de guerras entre o Império Russo e a Pérsia entre os séculos XVIII e XIX. Podem referir-se a:
 Guerra Russo-Persa (1722-1723)
 Expedição russa à Pérsia em 1796
 Guerra Russo-Persa (1804-1813)
 Guerra Russo-Persa (1826-1828)

Russo Persas